Virus puede referirse a:

Misceláneo 
 Virus biológico.
 Virus informático.

Música

Bandas e intérpretes 
 Virus (1980-actualidad): banda argentina de new wave.
 Virus (1981-actualidad): banda española de heavy metal.
 Virus (1983-actualidad): banda británica de punk rock
 ViRUS! (1997-actualidad): banda rusa de techno pop.
 Virus (2000-2018): banda noruega de avant-garde metal.
 Virüs (2003-2009): banda española de indie rock.
 Vîrus: rapero francés.

Álbumes 
 Virus: álbum de la banda Heavenly.
 Virus: álbum de la banda Hypocrisy.

Canciones 
 «Virus»: canción de Björk.
 «Virus»: canción de Iron Maiden.

Películas 
 Virus: película de 1980.
 Virus: película de 1999.
 Virus: película de 2013.

Televisión 
 The Virus: serie de televisión de 2013.